Begum Aga Khan ist der Name folgender Personen:

 Gabriele Inaara Begum Aga Khan (* 1963), Ehefrau von Karim Aga Khan IV.
 Yvette Labrousse (1906–2000), Ehefrau von Aga Khan III.